Wucheng (kinesiska: 五城, 五城镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 270 kilometer söder om provinshuvudstaden Hefei. Wucheng ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Wucheng är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Huangshan,  km nordost om Wucheng. I omgivningarna runt Wucheng växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Anhui

WP:Projekt Kina